Chew Valley bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Chew Valley (Somerset), Tal des Flusses Chew in Somerset, England
 Chew Valley (Greater Manchester), Tal des Flusses Chew Brook mit einem künstlichen Stausee in der Metropolregion Greater Manchester, England

Siehe auch
 Cheu Valley
 Chevalley (Begriffsklärung)